Az 1930-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 4. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Cracovia nyerte az ezüstérmes Wisła Kraków, és a bronzérmes Legia Warszawa előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1930
Lengyel 1